Суворовский — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области. Административный центр Суворовского сельсовета.

География 
Расположен на реке Большая Погромка в 26 км к юго-западу от села Тоцкое, в 40 км к югу от Бузулука и в 200 км к северо-западу от Оренбурга.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы совхоза «Тоцкий» переименован в Суворовский.

Население

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство. Здесь находилась центральная усадьба совхоза «Тоцкий».

Транспорт 
Через село проходит автодорога Погромное (М5) — Свердлово.

Примечания 

Населённые пункты Тоцкого района